Lange Noordstraat (Antwerpen), een straat in Antwerpen
 Lange Noordstraat (Middelburg), een straat in Middelburg